El Cenizo podría referirse a dos poblaciones estadounidenses en el estado de Texas:

  El Cenizo (condado de Starr, Texas); o
  El Cenizo (condado de Webb, Texas).